Niane je priimek več oseb:
 Djibril Tamsir Niane, gvinejski literat
 Katoucha Niane, francoski model
 Adama Niane, francoski igralec.